Niezależna Telewizja Lokalna – telewizja z siedzibą w Radomsku
 Telewizja Lokalna – telewizja z siedzibą w Tarnobrzegu